Láz est un toponyme qui peut désigner :

Láz, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Láz, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie